Hainz ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hainz (* 1964), österreichischer Radrennfahrer
 Christoph Hainz (* 1962), italienischer Extrembergsteiger (Südtirol)
 Jakob Hainz (1775–1839), österreichischer Baumeister
 Jaroslav Hainz (1883–~1916), böhmischer Tennisspieler
 Josef Hainz (1936–2018), Theologe und Mitherausgeber des Münchener Neuen Testaments
 Joseph August Hainz (1804–1879), hessischer Kaufmann und Politiker
 Jürgen Hainz (1950–1972), Todesopfer an der innerdeutschen Grenze
 Karoline Graswander-Hainz (* 1974), österreichische Politikerin
 Martin A. Hainz (* 1974), österreichischer Germanist, Literatur- und Übersetzungstheoretiker
 Michael Hainz (* 1990), italienischer Eishockeyspieler

Hainz steht für:
 Hainz (Gemeinde Leogang), Weiler in der Ortschaft Hirnreit der Gemeinde Leogang, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch:
 Hains
 Heinz (Begriffsklärung)
 Meister des Haintz Narr